Гргов — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.
 Списький Гргов — село в Словаччині, Левоцькому окрузі Пряшівського краю.